Małgorzata Glücksburg (1895–1992) – księżniczka duńska, tytularna księżna parmeńska jako żona Renata Burbon-Parmeńskiego.

 Małgorzata Glücksburg (1905–1981) – księżniczka grecka i duńska, tytularna księżna Hohenlohe-Langenburg jako żona Gotfryda.

Strony ujednoznaczniające